Tarabini ist der Familienname folgender Personen:

 Aníbal Tarabini (1941–1997), argentinischer Fußballspieler
 Erik Tarabini (* 1985), italienischer Grasskiläufer
 Gianpaolo Tarabini († 2006), italienischer Unternehmer
 Loris Tarabini (* 1987), italienischer Grasskiläufer
 Patricia Tarabini (* 1968), argentinische Tennisspielerin